Мака́дам (), Мак-Адам (Mac-Adam), Mac Adam — шотландская фамилия. Известные носители:
 Макадам, Джон (1756—1836) — шотландский инженер-дорожник.
 Макадам — тип щебеночной одежды дорог, названный так по имени изобретателя, английского инженера Мак-Адама (Mac-Adam).
 Макадам — название шоссе из щебеночной одежды макадам.
 Макадам, Джон (1827—1865) — австралийский химик шотландского происхождения.
 Макадам, Колин (1951—2013) — шотландский футболист.

См. также 
 Макадамия
 Макадамс

Примечания